Хочинский — фамилия.

Известные носители 
 Хочинский, Александр Юрьевич (1944—1998) — советский и российский актёр, бард.
 Хочинский, Юрий Александрович (1924—1948) — советский певец.

См. также